Существует два фильма с названием «Отец невесты»:
 Отец невесты (фильм, 1950) (} — фильм режиссёра Винсента Миннелли
 Отец невесты (фильм, 1991) () — фильм режиссёра Чарльза Шайера, ремейк фильма Винсента Миннелли
 Отец невесты () — одно из ошибочных названий анимационного сериала «Отец прайда». Под этим названием мультфильм транслируется на канале 2x2.
 Отец невесты (фильм, 2022) () — фильм режиссёра Гари Алазраки